Села:
 Вівся — Тернопільська область, Тернопільський район
 Вівся — Хмельницька область, Чемеровецький район